Belgia:
 Longeau – miejscowość w gminie Messancy

Francja:
 Longeau – rzeka
 Longeau-Percey – gmina

Szwajcaria:
 Longeau – francuska nazwa gminy Lengnau